Kastelberg bezeichnet:

 Burgrest Kastelberg, Ruine einer Höhenburg südwestlich von Freiburg im Breisgau
 Kastelberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Kastelberg (Vogesen), ein 1350 m hoher Berg in den Vogesen.

und auch:
 Castellberg, ein 439 Meter hoher Berg im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Siehe auch:
 Castelberg